Теорема Гливе́нко — Канте́лли в математической статистике уточняет результат о сходимости выборочной функции распределения к её теоретическому аналогу.

Формулировка

Пусть  - бесконечная выборка из распределения, задаваемого функцией распределения . Пусть  - выборочная функция распределения, построенная на первых  элементах выборки. Тогда
 почти наверное,
где символ  обозначает точную верхнюю грань.

В случае непрерывной функции распределения  теорема была доказана советским математиком Гливенко. На случай произвольной функции распределения теорема обобщена итальянским математиком Кантелли. Оба результата опубликованы в одном и том же журнале в 1933 году.

См. также

Теорема Колмогорова.

Выборочный метод
Гливенко-Кантелли